Gajda steht für:
 Gajda (Sackpfeife), Sackpfeifen auf dem Balkan

Gajda ist der Familienname folgender Personen:
 Maurice Gajda (* 1983), deutscher Moderator und Journalist
 Radola Gajda (1892–1948), eigentlich Rudolf Geidl, tschechoslowakischer Offizier
 Roman Gajda (* 1958), polnischer Fußballspieler
 Thomas Gajda (* 1989), deutscher Basketballspieler